

Чарлстаун — місто, штат Індіана
 Чарлстаун — місто, штат Меріленд
 Чарлстаун — місто, штат Нью-Гемпшир
 Чарлстаун — місто, штат Род-Айленд
 Чарлстаун — місто, штат Вісконсин
 Чарлстаун Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Чарлстаун — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

 Чарлзтаун (Бостон) — район Бостона.